Цихорский (польск. Cichorski) — польская фамилия.

 Цихорский, Викентий Фабианович (1793—1856) — российский сенатор. 
 Цихорский, Владислав (1822—1876) — польский националист и революционер; один из лидеров Польского восстания 1863 года.